Жёлтые Воды — многозначный термин.

 Жёлтые Воды — город в Днепропетровской области Украины.
 Жёлтые Воды — приток реки Ингулец. 

 Жёлтые Воды I — железнодорожная станция украинских железных дорог на линии Пятихатки — Кривой Рог.
 Жёлтые Воды — морской тральщик «Чернигов» в 1997—2004 годах.